Le nom de famille Friz est dérivé de , diminutif du nom allemand Friederich (Frederick). Il se retrouve dans la vallée de l'Adige au nord de l'Italie (Trentin).

L'expression « Der Alte Fritz » se réfère spécifiquement au roi de Prusse Frédéric II.

Prénom 
 Friz Freleng (1906–1995), animateur américain

Patronyme 
Friz est un nom de famille notamment porté par :
  (née en 1970), artiste canadienne
  (1867-1942), architecte américain
 Max Friz (1883-1966), ingénieur allemand
  (né en 1974), mathématicien allemand
Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand